Маріус Барнард і Джон-Лаффньє де Ягер були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул. Барнард того року не брав участі, а партнером Ягера був Йохан де Бір і вони вибули в 1-му колі.

У фіналі Якко Елтінг і Паул Хархейс перемогли Яна Апелля і Йонаса Бйоркмана, оскільки ті відмовились від подальшої боротьби після першого сету, який закінчився з рахунком 6–1.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

1993
Кубок Кремля